Станислав Пагачевский (; 9 июля 1916, Краков — 7 июня 1984, там же) — польский детский писатель, поэт.

Биография 

Родился в семье Юлиана Пагачевского, историка искусства и профессора университета в Кракове.

Изучал польскую филологию в Ягеллонском университете. Во время немецкой оккупации занимался в тайном университете, сдал экзамены в 1941. Скрывался от гестапо в горах.

После второй мировой войны занялся литературным творчеством, работал журналистом, деятелем краеведческих и туристических организаций. В 1959 стал членом Союза польских литераторов (позже — Объединения писателей Польши).

Был страстным путешественником, совершил много поездок в разные части света, побывал в Западной и Северной Африке, на Ближнем Востоке, странах Средиземноморья, почти во всех государствах Европы.

Творчество 

Дебютировал в 1933 году со стихами «Восход солнца», опубликованными в краковской газете «Czas».

Написал ряд книг для взрослого читателя, в том числе, туристических путеводителей, но известен, в первую очередь, как автор книг для детей и юношества.

Его трилогия о приключениях профессора Бальтазара Гомпки («Похищение Бальтазара Гомпки», «Экспедиция профессора Гомбки» и «Гомпка и летающие тарелки») стала классикой детской литературы. На её основе в 1969—1980 гг. в Польше было снято два мультипликационных сериала по 13 серий каждый: «Похищение Бальтазара Гомпки» и «Экспедиция профессора Гомбки».

В 1978 году по решению детского жюри был награждён международным Орденом Улыбки.

Умер в Кракове.

Избранная библиография 
 Przez Mogilany i Obidową do Zakopanego (1949)
 Zielona wędrówka (1957)
 Raj na kółkach (1959)
 Diabelski kamień, opowiadania (1961)
 Więźniowie skalnego grodu (1962)
 Porwanie Baltazara Gąbki (1965)
 Kraków and its region (1967, wyd. 2)
 Gospoda pod Upiorkiem (1966)
 Anna z mórz południowych (1969)
 Szkoła bez dzwonka (1974)
 Misja profesora Gąbki (1975)
 Oddalenia (1976)
 Gąbka i latające talerze (1979)
 Z tobołkiem za Kraków (1979)
 Znów idę na południe (1979)
 Bzdurki dla córki (1980, wyd. 2)
 Przygoda na Rodos (1982) и др.

Ссылки 
 Stanisław Pagaczewski

Польские писатели
Писатели Польши
Детские писатели Польши
Кавалеры ордена Улыбки
Поэты Польши
Выпускники Ягеллонского университета